Fureur est le huitième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.

 Scénario : Frank Giroud
 Dessins : Jean-Paul Dethorey
 Couleurs : Julie Carle

Synopsis 
Rosebud lance sur les traces de Louis le tueur fou baptisé le Quaker.

Publication

Éditeurs 
 Glénat (Collection Vécu) (1990 - première édition) 
 Glénat (Collection Vécu) (1990)

Notes et références 

Louis la Guigne